G62 peut faire référence à :
 HMS Quality (G62), un destroyer de la Royal Navy ;
 Autres polynévrites, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres